Dante's Inferno (1924), filme mudo
 Dante's Inferno (1935), filme com Spencer Tracy e Claire Trevor
 Dante's Inferno (jogo eletrônico)